Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1990 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1990. Tytuł zdobył Hans Nielsen.

Finał 
 Outrup, 5 sierpnia 1990

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1990
1990 w sporcie żużlowym
1990 w Danii